El término movimiento libertario puede referirse a distintos movimientos intelectuales o ideologías:
Libertarismo, filosofía política a favor de la libertad individual, la propiedad privada y el libre mercado;
Anarquismo, filosofía política a favor de una sociedad sin Estado;

Como nombre propio de movimientos políticos:
Libertarios:
Movimiento Libertario, partido político costarricense de corte libertario, fundado en 1994.
Movimiento Libertario, partido político colombiano libertario;
Movimiento Libertario, movimiento político libertario venezolano, fundado en 2015.
Anarcosindicalistas:
Movimiento Libertario, organización anarcosindicalista española fundada en febrero de 1939;
Movimiento Libertario 7 de Julio, organización anarcosindicalista chilena fundada en 1957.

Véase también 
 Partido Libertario 
 Partidos políticos libertarios